Petropawlowskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Petropawlowskoje (Region Altai), in der Region Altai
 Petropawlowskoje (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Petropawlowskoje (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Petropawlowskoje (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1913 Groß Schillehlischken, 1913–1938 Groß Schillehlen, 1938–1946 Großschollen, auch: Eggleningken, 1938–1946 Lindengarten, Kreis (Tilsit-)Ragnit, Ostpreußen)
 Petropawlowskoje (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Petropawlowskoje (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Petropawlowskoje (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Petropawlowskoje (Moskau), in der Oblast Moskau
 Petropawlowskoje (Sachalin), in der Oblast Sachalin
 Petropawlowskoje (Saratow), in der Oblast Saratow
 Petropawlowskoje (Stawropol), in der Region Stawropol
 Petropawlowskoje (Tula), in der Oblast Tula
 Petropawlowskoje (Twer), in der Oblast Twer
 Petropawlowskoje (Woronesch, Liski), im Rajon Liski, Oblast Woronesch
 Petropawlowskoje (Woronesch, Ostrogoschsk), im Rajon Ostrogoschsk, Oblast Woronesch
 Petropawlowskoje (Woronesch, Petropawlowka), Im Rajon Petropawlowka, Oblast Woronesch